HMS Ark Royal es el nombre de los siguientes buques británicos:
  fue construido originalmente con el nombre Ark Raleigh en 1587, ordenado por Sir Walter Raleigh. Fue comprado al año siguiente para la armada de la reina Elizabeth y renombrado Ark Royal. Fue el buque insignia de la flota inglesa que se enfrentó a la Armada Invencible en 1588. En 1608, bajo el mandato del nuevo rey James I, fue reconstruido y rebautizado Anne Royal. Fue desguazado en 1636.
  fue un buque mercante reconvertido a portahidroaviones y el segundo portaaviones británico. El HMS Ark Royal fue posiblemente el primer portaaviones moderno. Fue botado en 1914 y sirvió en la campaña de los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial. Fue renombrado HMS Pegasus en 1934, para dejar libre el nombre Ark Royal para un nuevo buque. Fue desguazado en 1950.
  fue el primer portaaviones británico construido expresamente para tal fin. Fue botado en 1938, participó en combates de la Segunda Guerra Mundial y tuvo un papel especialmente activo en la búsqueda y hundimiento del Bismarck. Fue hundido por el submarino alemán U-81 en 1941, en el Mediterráneo occidental.
  fue un portaaviones de la clase Audacious. Fue botado en 1950 y desguazado en 1980. Originalmente debería haber recibido el nombre HMS Irresistible.
  fue un portaaviones de la clase Invincible, botado en 1981 y dado de baja en 2011. En un principio debía recibir el nombre HMS Indomitable.

Nombres de buques británicos